Maurice Smith může být:

 Maurice Smith (atlet) (* 1980) – jamajský atlet
 Maurice Smith (novinář) (1909–1985) – kanadský novinář
 Maurice Smith (politik) – kanadský politik